Баррингтон или Бэррингтон ():

Титул 
Виконт Баррингтон — пэр Ирландии

Фамилия 
  — новозеландский дипломат и политик, посол Новой Зеландии в Таиланде (2006—2009), и. о. администратора Токелау (2017).
  (1808—1882) — британский юрист, дипломат, политик и фермер, член Парламента Мыса Доброй Надежды (1870—?).
  (1911—1992) — бирманский дипломат, посол Мьянмы в США (1950—1955) и Канаде (1963—1970).
  (1605—1683) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1645—1648, 1660—1679), шериф Эссекса и Хертфордшира (1654).
  (ур. Шут; 1678—1734) — британский теолог и политик, член Палаты общин (1715—1723), отец Уильяма, 2-го виконта, и Шута Баррингтонов.
  (ок. 1707—1776) — британский политик, член Палаты общин (1729—1734, 1741—1775).
  (1752—1818) — британский политик, член Палаты общин (1780—1796), племянник 7-го баронета.
 Баррингтон, Джон (1824—1887) — ирландский предприниматель и политик, лорд-мэр Дублина (1865, 1879).
  (1928—2013) — британский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр (1952).
  (1756/1757—1834) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Ирландии (1790—1800).
  (род. 1941) — ирландский и британский игрок в сквош, победитель национального (1980) и открытого (1967—1968, 1970—1973) чемпионатов Великобритании.
 Баррингтон, Джордж (1755—1804) — британский вор-карманник и каторжник в Австралии, актёр и научный писатель ирландского происхождения.
  (1794—1835) — британский военный моряк и политик, Четвёртый морской лорд и начальник службы снабжения флота (1830—1833), член Палаты общин (1832—1833).
  (1824—1886) — британский политик, член Палаты общин (1866—1880), капитан Йоменской стражи (1885—1886) и Корпуса офицеров почётного эскорта (1886).
  (1928—2018) — ирландский юрист, судья Высокого суда Ирландии (1979—1989), Верховного суда Ирландии (1996—2000) и Европейского суда по правам человека (1989—1996).
 Баррингтон, Дэйнс (1727/1728—1800) — британский адвокат, антиквар, этнограф и натуралист, историк права, издатель, переводчик.
  (1930—1981) — британский крикетчик, финалист Кубка Gillette в составе команды графства Суррей (1965), член Зала славы Международного совета крикета (с 2010).
 Бэррингтон, Кристара (род. 1965) — американская порноактриса.
  (1884—1953) — британский регбист и хирург, победитель Чемпионата пяти наций в составе сборной Англии (1910), брат Роберта Баррингтона-Уорда.
  (1920—1965) — канадский политик, член Палаты общин (1958—1962).
  (1912—1999) — ирландский мотогонщик, победитель гонки Isle of Man TT в классе 250 см³ (1947, 1949).
  (род. 1952) — канадский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр (1972).
  (род. 1989) — британский регбист, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба «Сарацины» (2016, 2019).
  (ум. 1642) — английский политик, член Палаты общин (1628—1629), сын Фрэнсиса Баррингтона.
  (1891—1948) — британский юрист и журналист, редактор газеты The Times (1941—1948), брат Ланселота Баррингтона-Уорда.
  (1930—2020) — англиканский священник, епископ Ковентри (1985—1997), сын Роберта Баррингтона-Уорда.
 Баррингтон, Самуэль (1720—1800) — британский адмирал.
  (род. 1981) — австралийская дзюдоистка, чемпионка Австралии в абсолютном разряде (2003).
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  (1944—2002) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (ум. 1644) — английский политик, член Палаты общин (1621—1629, 1640—1644).
  (1717—1793) — британский политик, член Палаты общин (1740—1778), канцлер казначейства (1761—1762), сын 1-го виконта.
  (1793—1867) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1837—1857), правнук 2-го виконта.
  (1842—1922) — британский дипломат, посланник Великобритании в Аргентине (1896—1902) и в Швеции и Норвегии (1902—1904).
  (1857—1937) — ирландский инженер-строитель и политик, член Сената (1922—1931).
  (ок. 1570—1628) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1601—1611, 1621—1628), отец Роберта Баррингтона.
  (ок. 1671—1715) — английский политик, член палат общин Англии (1694—1705) и Великобритании (1713—1715), внук Джона Баррингтона, 3-го баронета.
  (1834—1901) — ирландский альпинист, начальник первой экспедиции на Эйгер (1858).
  (1734—1826) — англиканский священник, епископ Ландафа (1769—1782), Солсбери (1782—1791) и Дарема (с 1791), сын Джона Баррингтона, 1-го виконта.
  (род. 1949) — ирландский дипломат, посол Ирландии в Великобритании (1995—2001).
  (род. 1953) — ирландский дипломат, посол Ирландии в Танзании (2007—2010) и Японии (с 2014)
  (1909—1985) — британский пианист и зоолог, член Королевского общества (с 1967).

Географическое название 
 Баррингтон — 19 населенных пунктов в Австралии, Великобритании, Канаде и США
 Остров Баррингтон, он же Санта-Фе — остров в Галапагосском архипелаге